Zbigniew Zalewski (1923–2003) – polski poeta
 Zbigniew Zalewski (ur. 1941) – generał broni Wojska Polskiego